Bezirk Sankt Pölten steht für:

 St. Pölten, Statutarstadt (im Rang eines Bezirkes) in Niederösterreich
 Bezirk St. Pölten-Land